Ansitz Thurn steht für:

* Ansitz Thurn (Bozen)
 Ansitz Thurn in Innichen